Народный артист Вьетнама — высшее почётное звание, которое Социалистическая Республика Вьетнам присуждает деятелям искусства Звание народного артиста было учреждено подобно аналогичным званиям в Советском Союзе и Восточной Европе. С 1984 года по 2019 год это звание получили 452 человека.

Награждаемые   
 Актёры традиционного народного театра, оперы, драматического театра, мюзиклов, пантомимы, кино и телевидения, артисты цирка и театра кукол, певцы, музыканты, чтецы, выступающие непосредственно перед публикой или по радио и телевидению. 
 Режиссеры театра и кино, режиссеры традиционного народного театра, мюзиклов, пантомимы, хореографы и художественные руководители, режиссеры телевидения, звукорежиссеры (кино и телевидение).
 Операторы художественных, документальны, научных, телевизионных и анимационных фильмов.
 Художники по костюмам, художники театра и кино, цирка и танцевальных постановок, мастера-кукольники, мультипликаторы. 
 Дирижёры оркестров и хоров. 
 Дикторы радио и телевидения.

Требования к награждаемым   
 Награждаемый должен быть лояльным по отношению к вьетнамскому Отечеству, обладать высокими нравственными качествами и художественными талантами, иметь дух служения народу, признание коллег и народа. 
 Награждаемый должен иметь художественный стаж не менее 20 лет (для циркового искусства не менее 15 лет), иметь звание «Заслуженный артист» 5 и более лет, с момента присвоения звания заслуженного артиста быть удостоенным по меньшей мере двух золотых или серебряных призов национальных, региональных или международных фестивалей, государственных художественных и литературных обществ. 
 Приз засчитывается участнику художественного коллектива, если его роль в коллективе признана имеющей ключевое влияние на получение приза.

Награды 
 Нагрудный знак народного артиста 
 Удостоверение, выданное Президентом Социалистической Республики Вьетнам. 
 Поощрения, установленные Правительством.

Нагрудный знак народного артиста   
Знак народного артиста представляет собой стилизованную восьмиконечную звезду, в центре которой - стилизованные маска и лотос, выше них слова «Народный артист», ниже — лента со словом "Вьетнам", все надписи красного цвета. Диаметр знака 35 мм, выполнен из меди, с покрытием из золотого сплава толщиной 3 микрона. Колодочка размером 28×14 красного цвета, с жёлтой границей, также из меди с золотым покрытием.

Лишение звания 
Артист лишается звания при осуждении к лишению свободы. Согласно этому правилу звания народного артиста был лишён драматург Мань Линь.

Награждения 

До настоящего времени было проведено 9 сессий присуждения званий, первая — в 1984 году, девятая — в 2019:
 сессия 1 (1984) — 40 артистов,
 сессия 2 (1988) — 13 артистов,
 сессия 3 (1993) — 39 артистов,
 сессия 4 (1997) — 38 артистов,
 сессия 5 (2001) — 22 артиста,
 сессия 6 (2007) — 39 артистов,
 сессия 7 (2011) — 74 артиста,
 сессия 8 (2015) — 102 артиста,
 сессия 9 (2019) — 84 артиста.

Примечания

См. также 
 Народный артист 

Почётные звания Вьетнама